Argüelles ist 
 ein Stadtteil in Madrid, siehe Argüelles (Madrid)

Argüelles ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Argüelles (1776–1844), spanischer Politiker
 Ángel Zárraga y Argüelles (1886–1946), mexikanischer Maler
 Francisco Gómez y Argüelles (1810–1854), Präsident von Honduras vom 31. Januar 1852 bis zum 1. März 1852
 Gabriel Lucio Argüelles (1899–1981), mexikanischer Botschafter
 Gonzalo Argüelles Bringas (1877–1942), mexikanischer Künstler 
 José Argüelles (1939–2011), US-amerikanischen Kunsthistoriker und Buchautor
 Julian Argüelles (* 1966), britischer Tenorsaxophonist und Komponist
 Luis Argüelles, mexikanischer Fußballspieler
 Ramón Cabrera Argüelles (* 1944), philippinischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Lipa
 Roberto Argüelles Bringas (1875–1915), mexikanischer Dichter 
 Steve Argüelles (* 1963), britischer Schlagzeuger